Le dimanche  est le 313 jour de l'année 1873.

Naissances 
 Achille René-Boisneuf (mort le ), homme politique
 Charles Picquenard (mort en 1940), conseiller d'État et haut fonctionnaire français
 Fritz Thyssen (mort le ), industriel allemand
 Hugo Breitner (mort le ), politicien autrichien
 Paul Beyer (mort le ), céramiste français

Décès 
 Jean-Baptiste Cécille (né le ), homme politique français
 Stephen Mallory (né en 1813), politicien américain

Voir aussi 
 9 novembre et novembre 1873